Елена Андреевна Земская (5 ноября 1926, Москва — 22 марта 2012, там же) — советский и российский лингвист, специалист в словообразовании, вопросах разговорной речи, детской речи, развития русского языка в эмиграции. Доктор филологических наук (1965), профессор. Главный научный сотрудник отдела современного русского языка Института русского языка РАН им. В. В. Виноградова. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999).

Биография 

Родилась 5 ноября 1926 года в Москве.

Дочь лингвиста Андрея Михайловича Земского (1892—1946) и Надежды Афанасьевны Булгаковой. Племянница и крестница М. А. Булгакова, она является автором книги «Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет» (2004), в которой собраны различные материалы о писателе (письма, дневники, воспоминания писателя и его родственников). Активно сотрудничала с Благотворительным фондом им. М. А. Булгакова, участвовала в пополнении коллекции фонда. В дальнейшем на базе этой коллекции 26 марта 2007 года был учреждён Государственный музей М. А. Булгакова в Москве.

В 1949 году окончила филологический факультет МГУ. 

В 1952 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме «Вопросы приставочного словообразования глаголов в русском языке»). 

С 1952 года работала в Институте языкознания АН СССР, с 1982 года — в Институте русского языка. 

В 1965 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук по теме «История словообразования имен прилагательных в русском языке XVIII—XX вв.»

Гражданская панихида состоялась 26 марта 2012 года в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Урна с прахом Е. А. Земской захоронена 28 апреля 2012 года на Новодевичьем кладбище в Москве.

Семья 

 Муж — Всеволод Евгеньевич Евдокимов (1922—1999).
 дочь Людмила (род. 1953) — литературовед.

Награды 

В 1986 году стала лауреатом премии имени А. С. Пушкина АН СССР с формулировкой: За серию работ: «Русская разговорная речь. Проспект», «Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения», «Русская разговорная речь», «Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис», «Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест», «Русская разговорная речь. Тексты».

Научные труды

Монографии 
 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. — М.: Просвещение, 1973. — 304 с.
 Земская Е. А. Словообразование как деятельность. — М.: Наука, 1992. — 221 с.
 Земская Е. А. Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 360 с. ISBN 5-9551-0031-8
 Земская Е. А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. — М.: Наука; Флинта, 2004. — 240 с.

Статьи 
 Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). — М.: Языки русской культуры, 1996. — С. 90-141.
 Земская Е. А. Активные процессы в языке русского зарубежья // Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX—XXI веков. — М.: Языки славянских культур, 2008. — С. 615—667.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте ИРЯ РАН

Учёные по алфавиту
Доктора филологических наук
Русисты
Лингвисты СССР
Лингвисты России
Дериватологи
Выпускники филологического факультета МГУ
Сотрудники Института языкознания РАН
Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова
Лауреаты премии имени А. С. Пушкина АН СССР
Булгаковеды
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Женщины-лингвисты